O Serviço de Saúde do Exército é o serviço do Exército Brasileiro responsável pela assistência médica para os membros do Exército e para seus dependentes. O Serviço de Saúde é composto por médicos, medicos veterinários, dentistas, farmacêuticos e enfermeiros. Seu patrono é o General-de-Brigada João Severiano da Fonseca.

Armas do Exército Brasileiro